Die Saison 1982/83 war die 20. reguläre Saison der Central Hockey League. Die sechs Teams absolvierten in der regulären Saison je 80 Begegnungen. Die Central Hockey League wurde in einer Division ausgespielt. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Indianapolis Checkers, die sich ebenfalls in den Finalspielen um den Adams Cup durchsetzten.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Cincinnati Tigers stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Dallas Black Hawks stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Fort Worth Texans stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Nashville South Stars wechselten in die Atlantic Coast Hockey League.
 Die Oklahoma City Stars stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Birmingham South Stars wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Colorado Flames wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Adams Cup-Playoffs

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com

1982/83
Eishockeysaison 1982/83